Пе́рминов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Перминов, Александр Романович (1901—1970) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 
 Перминов, Анатолий Николаевич (род. 1945) — руководитель Федерального космического агентства (2004—2011), командующий Космическими войсками.
 Перминов, Борис Георгиевич (1929—2005) — советский и российский инженер, ректор Пензенской государственной архитектурно-строительной академии (1985—1997).
 Перминов, Василий Иванович (род. 1912) — полный кавалер ордена Славы.
 Перминов, Дмитрий Сергеевич (род. 1979) — Герой России.
 Перминов, Ерофей Иосифович (1913—1971) — Герой Советского Союза.
 Перминов, Иван Александрович (1920—1973) — Герой Советского Союза.
 Перминов, Игорь Викторович (род. 1975) — российский футболист.
 Перминов, Николай Власович (1893—1970) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.

